Rafael Bielsa puede referirse a:

 Rafael Bielsa (1889-1966), destacado jurista especialista en Derecho Administrativo, abuelo del siguiente.
 Rafael Bielsa (1953-), político argentino, ministro de Relaciones Exteriores, hermano del entrenador de fútbol Marcelo Bielsa y de la política María Eugenia Bielsa.